Le  est le nom d'un royaume de fiction dans l'univers de franchise Sailor Moon créée par Naoko Takeuchi. Dirigé par Queen Serenity, la mère de Sailor Moon, il a été détruit dans la guerre qui oppose les Sélénites et les Terriens, il y a .

Description 

Le Silver Millenium est le royaume de Queen Serenity, basé sur la Lune, dans la mer de la sérénité. Le Silver Millenium est habité par des Sélénites, à la qualité de vie exceptionnelle. Ils sont en effet protégés par le pouvoir du Cristal d'argent, une pierre aux pouvoirs fabuleux qui est détenue par Queen Serenity. La reine du Silver Millenium vit dans son palais, le Moon Castle, avec sa fille, Princess Serenity. La princesse de la Lune est entourée de ses quatre gardes du corps, les guerrières Sailors Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Venus. Le château est somptueux, de couleur blanche, inspiré de l'architecture romane, agrémenté de nombreuses fontaines et jardins. Là, Queen Serenity veille de loin à la paix de la Terre et veille au bon déroulement du progrès de l'humanité. De sa construction et jusqu'il y a , le Silver Millenium s'inscrit dans un âge d'or, marqué par la paix, la prospérité et les bonnes relations entre les peuples de Terre et la Lune.

Mais à cette époque, Queen Serenity détecte une activité inhabituelle autour du Soleil. Une entité maléfique du nom de Queen Metallia émerge quelque part, dans le système solaire. Jalouse de la vie éternelle des Sélénites, elle souhaite s'emparer du Cristal d'argent. Pour mener sa croisade, elle manipule les Terriens et place la sorcière Queen Beryl à sa tête. Les Sélénites s'organisent pour faire face, mais les forces des guerrières Sailors sont insuffisantes. De plus, les guerrières Sailors du système solaire externe, Sailor Uranus, Sailor Neptune et Sailor Pluto ont ordre de garder leur poste et restent à l'écart de la bataille. Tous les habitants du Silver Millenium périssent, y compris Princess Serenity et ses gardes du corps, mais aussi Prince Endymion, l'amant de la princesse de la Lune. Seule rescapée de la guerre, avec Luna et Artemis, Queen Serenity parvient à sceller Beryl et Metallia. Avec les derniers pouvoirs du Cristal d'argent, elle envoie un sort pour que les âmes des Sélénites se réincarnent dans la Terre du futur. Elle place également Luna et Artemis en attente dans l'espace-temps, prêts à rechercher les nouvelles incarnations des Sélénites, si besoin. Queen Serenity expire alors son dernier souffle. Le Silver Millenium n'est alors plus que ruines.

 plus tard, Princess Serenity s'est réincarnée en la guerrière Sailor Moon, et détient le Cristal d'argent. En tuant enfin Queen Beryl et Queen Metallia, elle parvient à reconstruire le palais du Silver Millenium, sur la Lune. Il est alors désert mais rayonne depuis la Lune sur la Terre.

Références 
 

Sailor Moon
Royaume de fiction